Coppa dei Campioni 1960-1961 – edizione della competizione di calcio maschile europeo
 Coppa dei Campioni 1960-1961 – edizione della competizione di pallavolo femminile europeo
 Coppa dei Campioni 1960-1961 – edizione della competizione di pallavolo maschile europeo